Сельское поселение деревня Асеньевское — муниципальное образование в составе Боровского района Калужской области России.

Центр — деревня Асеньевское.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области № 7-ОЗ от 28 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Бабынинский район“, „Жуковский район“, „Износковский район“, „Козельский район“, „Малоярославецкий район“, „Мосальский район“, „Ферзиковский район“, „Хвастовический район“, „Город Калуга“, „Город Обнинск“, и наделением их статусом городского поселения, Сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Состав 
В поселение входят 38 населённых пунктов:

Население

Примечания 

Муниципальные образования Боровского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области